Национальный чемпионат I 1933/1934 () — 31-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1933/1934
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1933 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1934 году